est un mot anglais signifiant « changements ».

Cinéma 

 , film américain de Hall Bartlett sorti en 1969.

Télévision 

 , titre original d', téléfilm de Charles Jarrott diffusé en 1991.
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , titre original de La Mécanique de l'espoir,  de la  de Dr House ().

 Musique 

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Bowie présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Faul & Wad Ad sorti le  ;
 , chanson de Gareth Gates présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Will Young présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album 90125 sorti le .

 Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album d'Alyson Avenue sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Catapilla sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Etta James sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Keith Jarrett, Jack DeJohnette et Gary Peacock sorti en  ;
 , album de Keni Burke sorti en   ;
 , album de Justin Bieber sorti en 2020 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Lisa Miskovsky sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de Roman Lob sorti le  ;
 , album de Tanya Tucker sorti en  ;
 '', album de Vanilla Sky sorti le .

Voir aussi